Монтрё () — многозначный термин:
Топоним

Франция 
 Монтрё — город во французском департаменте Мёрт и Мозель.
 Монтрё-Шато — коммуна во французской территории Бельфор.
 Монтрё-Жён — коммуна во французском департаменте Верхний Рейн.
 Монтрё-Вьё — коммуна во французском департаменте Верхний Рейн.

Швейцария 
 Монтрё — город в швейцарском кантоне Во.

Фамилия 
 Никола де Монтрё (ок. 1561—1608) — французский писатель, поэт, драматург, переводчик.